As Qualificatórias Femininas da Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizada no Estádio Olímpico Indoor de Atenas.

Qualificatórias

Equipes

Individual Geral

Código:
VT - Salto
UB - Barras assimétricas
BB - Trave
FX - Solo

Salto

Barras Assimétricas

Solo

Ver também
Gymnaestrada
Biografias dos ginastas

Ligações Externas

Eventos da ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004